Eledone — род осьминогов, единственный в семействе Eledonidae. Он в основном распространен в северной и южной части Атлантического океана, причем один вид E. palari описан в юго-западной части Тихого океана и восточной части Индийского океана в водах вокруг Индонезии и Австралии, а другой — E. microsicya — в западной части Индийского океана.

Виды 
В настоящий момент род включает следующие виды:
 Eledone caparti Adam, 1950
 Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)
 Eledone gaucha Haimovici, 1988
 Eledone massyae Voss, 1964
 Eledone microsicya (Rochebrune, 1884) * 
 Eledone moschata (Lamarck, 1798)
 Eledone nigra (Hoyle, 1910)
 Eledone palari Lu and Stranks, 1992
 Eledone schultzei Hoyle, 1910
Вид, помеченный звёздочкой (*), сомнительный и нуждается в дальнейшем изучении, чтобы определить, является ли он действительным видом или синонимом.

Вид Е. thysanophora в настоящее время рассматривается как синоним Eledone schultzei.

Примечания

Литература 
Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date (p.114—115)

Ссылки 

Осьминоги
Роды моллюсков